Bug – rzeka.
 Bug Południowy – rzeka.
 bug – zakole rzeki.
 «bug» – błąd (informatyka).
 BUG – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego.
 Bug – album muzyczny zespołu Dinosaur Jr.

Zobacz też 
 
 Bóg